Termenul de gorani poate defini:

 o localitate din România, vezi Gorani, Argeș
 o populație slavă din Republica Macedonia și din sudul regiunii Kosovo care vorbește limba macedoneană/bulgară și este de religie musulmană, vezi Gorani (populație)